Tambo može se odnositi na:

Osobe 
 Adelaide Tambo (1929. – 2007.), južnoafrički anti-apartheid aktivist
 Oliver Tambo (1917. – 1993.), južnoafrički anti-apartheid aktivist

Zemljopis 
U Australiji:
 Tambo (rijeka u Australiji)
 Tambo, Queensland
 County of Tambo, Victoria
 Shire of Tambo, Victoria
 Shire of Tambo (Queensland)
 Blackall-Tambo regija, Queensland
U Peruu:
 Tambo (rijeka u Peruu)
 Tambo okrug, Huaytará
 Tambo okrug, La Mar
 Tambo Grande okrug, Piura pokrajina
 Tambo de Mora okrug, Chincha pokrajina
 Río Tambo okrug, Satipo pokrajina
 Tambo Colorado, arheološko nalazište grada Pisco
 Tambo Indijanci, skupina Indijanaca Ashaninka 
U Južnoafričkoj Republici:
 OR Tambo okrug, Eastern Cape pokrajina
 OR Tambo međunarodna zračna luka, kraj Johannesburga, Gauteng pokrajina
Drugdje:
 Pizzo Tambo, planina u švicarskim Alpama kraj Splügen, Graubünden
 Tambo, California, SAD

Ostalo 
 Tambo (građevina), naziv za građevinu koju su gradile Inke uz glavne ceste, koje su služile za odmor, pohranu i vođenje zapisa
 Tambo (oružje), oružje u borilačkim vještinama
 Shelly Tambo, jedan od glavnih likova američke televizijske serije Život na sjeveru engl. Northern Exposure

Slično 
 El Tambo